Климент Браницки може да се отнася за:

 Климент Търновски, браницки епископ от 21 април 1874 до 27 май 1884 година със светско име Васил Друмев;
 Климент Врачански, браницки епископ от 8 март 1909 до 19 януари 1914 година.